Салманов Салман Мамед Огли — український перкусіоніст.
 Салманов Григорій Іванович — генерал армії, депутат Верховної Ради СРСР 8-10-го скликань.
Салманов Афган Фаган огли — азербайжанський та український підприємець, економіст та політик.